Savvas Exouzidis (Grieks: Σάββας Εξουζίδης) (Stuttgart, 4 december 1981) is een Griekse voetballer die op een vakantie in Duitsland werd geboren. Hij speelt bij voorkeur als verdediger. Exouzidis verruilde in januari 2015 FC Wohlen voor FC United Zürich.

Clubs 

Grieks voetballer
Duits voetballer